(570) Китера (, ) — крупный астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу T. Он был открыт 30 июля 1905 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Китира, острова в Эгейском море.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом